Osoby o tym nazwisku:
 Andrej Burić – chorwacki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Benjamin Burić – bośniacki piłkarz ręczny
 Damir Burić – chorwacki piłkarz wodny, olimpijczyk
 Jasmin Burić – bośniacki piłkarz